«Дженералз» () — украинский клуб по хоккею с шайбой из Киева. Основан в 2011 году.

История 
Хоккейный клуб «Дженералз» был основан в 2011 году по инициативе Дениса Лобановского и Дениса Давыдова для популяризации хоккея с шайбой на Украине и привлечения болельщиков и инвесторов в развитие спорта в стране. Клуб выступал в любительской Ночной хоккейной лиге Киева.

В 2013 году команда получила профессиональный статус. Команду возглавил Анатолий Давыдов. В сезоне 2013/14 команда заняла 5-е место в чемпионате, не попав в плей-офф по результатам турнира. В сезоне 2014/15 клуб выступил более успешно — команда заняла второе место в регулярном сезоне и вышла в плей-офф, где уступила в полуфинале АТЭКу, однако в матче за третье место переиграла «Кременчуг».

У следующему сезону «Дженералз» возглавил новый специалист — Вадим Шахрайчук. В регулярном сезоне команда финишировала на первом месте, обогнав ставший вторым «Кременчуг» на одно очко. В плей-офф команда дошла до финала, однако уступила в серии матчей «Донбассу».

В сезоне 2016/17 команда заняла 4-е место в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф, однако в полуфинальной серии уступила «Кременчугу». 29 мая 2017 года руководство клуба объявило о снятии команды с первенства Украины по хоккею с шайбой.

Результаты по сезонам 
Источники:.

Сокращения: И = Игры, В = Выигрыши, ВО = Выигрыши вне основного времени игры, ПО = Поражения вне основного времени игры, П = Поражения, ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, О = Очки, Место = Место в регулярном чемпионате

Достижения 
 Украинская хоккейная лига:
 Серебряный призёр (1)  : 2016
 Бронзовый призёр (1)  : 2015

Ссылки 
 Профиль команды на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккейные клубы, основанные в 2011 году
Хоккейные клубы по алфавиту
Хоккейные клубы Киева